McCurdy ist der Familienname folgender Personen:

 Dave McCurdy (* 1950), US-amerikanischer Politiker
 Ed McCurdy (1919–2000), kanadischer Folksänger, Songwriter und TV-Entertainer
 Elmer McCurdy (1880–1911), US-amerikanischer Zug- und Bankräuber
 Fleming Blanchard McCurdy (1875–1952), kanadischer Politiker
 Harry McCurdy (1899–1972), US-amerikanischer Baseballspieler
 Howard McCurdy (1932–2018), kanadischer Mikrobiologe und Politiker
 Jennette McCurdy (* 1992), US-amerikanische Schauspielerin
 John Alexander Douglas McCurdy (1886–1961), kanadischer Flugpionier und Politiker
 Robert McCurdy (* 1952), US-amerikanischer Künstler
 Roy McCurdy (* 1936), US-amerikanischer Jazz-Schlagzeuger
 Sam McCurdy, britischer Kameramann

Siehe auch:
 MacCurdy